osada – niewielka jednostka osadnicza
 osada – załoga łodzi wiosłowej
 osada – część broni

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 1 podstawowa

 Osada – część wsi Wola Zaleska w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Zadzim
 Osada – część wsi Tylicz w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Krynica-Zdrój
 Osada – część wsi Gaboń w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Stary Sącz 
 Osada – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin
 Osada – część wsi Natolin w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Ceranów
 Osada – przysiółek wsi Piotrkowice w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chmielnik

Inne 
 Osada – amerykański film z 2004
 Osada – nieoficjalna osada w woj. podkarpackim, w pow. leskim, w gminie Cisna
 Osada – dzielnica miasta Konina
 Osada – osiedle w Wągrowcu
 Osada – nowela sf Kiryła Bułyczowa

Zobacz też 
 Mała Osada
 Osada Leśna (województwo dolnośląskie)
 Osada Leśna (województwo podkarpackie)
 Osada-Wola
 Osada Jana